Хеннинг-Енсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Хеннинг-Енсен, Астрид (урождённая Астрид Смаль; 1914—2002) — датский кинорежиссёр и сценарист.
 Хеннинг-Енсен, Бьярне (1908—1995) — датский режиссёр, сценарист, актёр, монтажёр и продюсер.